Le nom d'Adalbert de Prusse fut porté par deux princes européens :
 Adalbert de Prusse (1811-1873), cousin de cousin de l'empereur allemand Guillaume  ;
 Adalbert de Prusse (1884-1948), troisième fils de l'empereur allemand Guillaume II.